Halcyon (músico) - pseudônimo do guitarrista australiano Plini
Halcyon (álbum)
Halcyon (gênero)
THalcyonDataSet

Desambiguação